Пороштица може бити:
Пороштица, насељено место у општини Лебане
Пороштица, насељено место у општини Медвеђа